Ла Палмера има више значења:

 Ла Палмера, Дулсерија (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Палмера (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Палмера (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Палмера (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмера (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палмера (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Палмера (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику